Trois navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Iwo Jima en souvenir de la bataille d'Iwo Jima :
 l', un porte-avions de classe Essex dont la construction est arrêtée en  ;
 l', un navire d'assaut amphibie navire de tête de sa classe en service de 1961 à 1993 ;
 l', un navire d'assaut amphibie de classe Wasp en service depuis 2001.

Iwo Jima